Ёлкино и Елкино — название населённых пунктов в России:

 Елкино — деревня в Мезенском районе Архангельской области.
 Ёлкино — хутор в Чернышковском районе Волгоградской области.
 Ёлкино — село в Балейском районе Забайкальского края.
 Ёлкино — деревня в Нейском муниципальном округе Костромской области.
 Ёлкино — деревня в городском округе Воскресенск Московской области.
 Ёлкино — деревня в Воскресенском районе Нижегородской области.
 Ёлкино — деревня в Пестовском районе Новгородской области.
 Елкино — деревня в Кунгурском муниципальном округе Пермского края.
 Ёлкино — посёлок в городском округе «город Лесной» Свердловской области.
 Ёлкино — упразднённый населённый пункт, вошедший в 1943 году в состав посёлка Алтыная Свердловской области.
 Ёлкино — деревня в Моргаушском районе Чувашии.